Prinz Adalbert kan syfta på:
 Adalbert av Preussen (1811–1873), preussisk marinofficer
 Adalbert av Preussen (1884–1948), tysk prins
 SMS Prinz Adalbert, en tysk pansarkryssare